Лиланд има више значења:
 Лиланд (Мичиген)
 Лиланд (Ајова)
 Лиланд (Илиноис)
 Лиланд (Мисисипи)
 Лиланд (Северна Каролина)